Geografia
 Büttel, municipi del districte de Steinburg a Slesvig Holstein
 Büttel, veïnat del municipi de Loxstedt de Baixa Saxònia
 Büttel, veïnat del municipi d'Ohlenstedt de Baixa Saxònia
 Büttel-Eck, veïnat del municipi de Koldenbüttel de Baixa Saxònia

Toponímia
 -büttel súfix d'origen baix alemany büddel que significa mas o assentament que es troba en molts noms de pobles al nord-oest d'Alemanya